Curve Digital — английский издатель компьютерных игр . Компания была 
основана 14 декабря 2005 года . Место расположение компании Великобритания Лондон

Игры, разработанные Curve Digital 
 Peaky Blinder -- 2020 -- Mastermind
 Fluidity -- 2010 -- WiiWare
 Explodemon -- 2011 -- PlayStation Network и Microsoft Windows
 Stealth Bastard -- 2011 -- PC
 Stealth Bastard -- 2013 -- PlayStation 3, PlayStation Vita, macOS, Linux, iOS, Android
 Stealth Bastard -- 2014 -- PlayStation 4
 Fluidity: Spin Cycle -- 2012 -- Nintendo 3DS
 Stealth Inc 2: A Game of Clones -- 2014 -- Wii U
 Stealth Inc 2: A Game of Clones -- 2015 -- PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, PC, Xbox One

Игры, изданные Curve Digital 

Lone Survivor -- 2013 -- PlayStation 3, PlayStation Vita

Proteus  -- 2013 -- PlayStation 3, PlayStation Vita

Velocity Ultra -- 2013 -- PlayStation 3, PC

Thomas Was Alone -- 2013 --  PlayStation 3, PlayStation Vita

Thomas Was Alone -- 2014 -- PlayStation 4, Xbox One, Wii U

The Swapper -- 2013 -- PC

The Swapper -- 2014 -- PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation 4, Wii U, macOS, Linux

Titan Attacks -- 2014 -- PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation 4

Titan Attacks -- 2015 -- Nintendo 3DS

Mousecraft -- 2014 -- PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation 4

Lone Survivor: Director's Cut -- 2014 -- PlayStation 4, Wii U

OlliOlli -- 2015 -- Xbox One, Wii U, Nintendo 3DS

Porcunipine  -- 2015 -- PC

The Swindle -- 2015 -- PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One, Wii U

Nova-111 -- 2015 -- PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One, Wii U

Murder -- 2015 -- PC, iOS, Android

Ultratron -- 2015 -- PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One, Wii U, PC

Action Henk -- 2015 -- PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One, Wii U

Pumped BMX -- 2015 -- PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One, Wii U, PC

Stikbold! A Dodgeball Adventure -- 2016 -- PlayStation 4, Xbox One, PC

Human: Fall Flat -- 2016 --  PlayStation 4,  Xbox One,  Nintendo Switch, PC

Hue -- 2016 --  PlayStation 4,  Xbox One, PC, Playstation Vita

10 Second Ninja X -- 2016 --  PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One, PC

Dear Esther: Landmark Edition -- 2016 -- PlayStation 4, Xbox One

Manual Samuel -- 2016 --  PlayStation 4, Xbox One, PC

Bomber Crew  -- 2017 --  PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

The Flame in the Flood: Complete Edition -- 2017 --  PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Serial Cleaner -- 2017 --  PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

A Knight's Quest -- 2018 --  PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Racing Apex -- 2018 -- PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Ссылки 

 Официальный сайт
 Curve Digital  на MobyGames

Производители компьютерных игр Великобритании
Компании, основанные в 2005 году